Mørke er flere ting:


Fravær af lys
 Tusmørke – det tidsrum hvor solen er gået ned, men stadig er mindre end et vist antal grader under horisonten
 Mørk energi – hypotetiske begreb for energi der ikke vekselvirker med elektromagnetisme
 Mørkerædsel – angst for mørke eller nat
 Mørkeskoven – et skovområde i nordisk mytologi
 Solformørkelse – når månen befinder sig imellem Jorden og solen

Det onde
 Mørket – en betegnelse for det onde
 Den mørke side – i Star Wars en betegnelse for Sithernes måde at bruge Kraften på

Uvidenhed
 Den mørke middelalder – europæisk tidlig middelalder

Mørke Djursland
 Mørke (by) – en landsby på Djursland
 Mørke Sogn – et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift)
 Mørke Kirke – en kirke i Mørke Sogn i Syddjurs Kommune

I fiktionen
 Mørke (film) – en dansk film fra 2005
 Mørkeleg – en dansk film fra 1996
 Mørkeland – true-crime podcast om mord, fortalt over sofabordet mellem to kusiner i København

Det Gamle Testamente (De 10 plager)
 Mørke (den 9. plage)